Ferroviário AC (Fortaleza), een Braziliaanse voetbalclub uit Fortaleza, Ceará
 Ferroviário AC (Alagoas), een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Maceió, Alagoas
 Ferroviário AC (Porto Velho), een Braziliaanse voetbalclub uit Porto Velho, Rondônia
 Ferroviário EC (São Luís), een Braziliaanse voetbalclub uit São Luís, Maranhão
 Ferroviário EC (Serra Talhada), een Braziliaanse voetbalclub uit Serra Talhada, Pernambuco
 Operário Ferroviário EC, een Braziliaanse voetbalclub uit Ponta Grossa, Paraná
 CA Ferroviário (Curitiba), een voormalige Braziliaanse voetbalclub uit Curitiba, Paraná 
 Clube Ferroviário do Recife, een Braziliaanse voetbalclub uit Recife, Pernambuco
 Clube Ferroviário da Beira, een Mozambikaanse voetbalclub uit Beira
 Clube Ferroviário de Maputo, a Mozambique football club from Maputo
 Clube Ferroviário de Nampula, een Mozambikaanse voetbalclub uit Nampula